Кубок Украины по футболу 2003—2004 () — 13-й розыгрыш Кубка Украины. Проводился с 8 августа 2003 года по 30 мая 2004 года. Участие принимали 64 команды. Победителем в пятый раз стал донецкий «Шахтёр», обыгравший в финале днепропетровский «Днепр» со счётом 2:0.

Участники

1/32 финала 
Матчи 1/32 финала состоялись 8-10 августа 2003 года.

1/16 финала 
Матчи 1/16 финала состоялись 23-24 августа 2003 года.

1/8 финала 
Матчи 1/8 финала состоялись 28-29 октября 2003 года.

1/4 финала 
Четвертьфиналы состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 15-16 и 22 ноября, ответные — 19-21 и 29 ноября 2003 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Полуфиналы состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 7 марта, ответные — 20 апреля 2004 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Кубок Украины 2003/2004 — Официальный сайт федерации футбола Украины
 Кубок Украины 2003/04 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Кубок Украины 2003—2004 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Футбол. Кубок Украины 2003/04, все матчи — WildStat
 Футбол. Кубок Украины 2003/04, результаты матчей

Примечания 

Кубок Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2003/2004
Национальные футбольные кубки в сезоне 2003/2004